Areté – cnota
 Arete w mitologii
 Arete z Cyreny – Greczynka, filozof